

Astronomia
 6717 Antal – asteroide

Onomastica
Antal – forma ungherese del nome proprio di persona Antonio

Persone
Āṇṭāḷ – mistica e poetessa tamiḻ del IX secolo
Frederick Antal – storico dell'arte ungherese
Liviu Antal – calciatore rumeno
Milan Antal – astronomo slovacco
Nimród Antal – regista, attore e sceneggiatore statunitense
Róbert Antal – pallanuotista ungherese